Velesmes-Essarts, une commune française, située dans le département du Doubs.
 Velesmes-Échevanne, une commune française, située dans le département de la Haute-Saône.

Homonymie de toponyme